Molekulska formula -{C2H2Cl2}- se može odnositi na:

 1,1-Dihloroeten
 1,2-Dihloroeten